Manglerud Star – klub hokejowy
 Manglerud Star – klub piłkarski